Джо́н Джо́зеф Ке́лли, или Джо́нни Ке́лли «Мла́дший», (; ) — американский бегун, победитель Бостонского марафона 1957 года и марафона на Панамериканских играх 1959 года.

Бегун 
Джон Джозеф Келли родился в 1930 году в Норуиче, штат Коннектикут.

Результаты

Соревнования

Другие вехи

Тренер

Личная жизнь 
В 1953 году Келли женился на Джасинте Браге (), и у них родилось три ребёнка: Джулия, Кетлин и Ейлин.

Смерть 
Келли умер в  в возрасте 80 лет 21 августа 2011 года

См. также 
 Список победителей Бостонского марафона

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Running Past
 Альбом из колледжа Джона Келли
 Речь Келли при вступлении в 
 Мемориальный сайт о Джоне Джозефе Келли

Марафонцы США